Carlos Manuel, landgrave de Hesse-Rotenburg (Karl Emanuel; 5 de junio de 1746 - 23 de marzo de 1812) fue landgrave de Hessen-Rotenburg entre 1778 y 1812. Se llamó así por su tío, Carlos Manuel III de Cerdeña, esposo de su tía Polixena Cristina de Hesse-Rotenburg.

Biografía
Nació en Langenschwalbach, hijo de Constantino de Hesse-Rotenburg (24 de mayo de 1716 - 30 de diciembre de 1778) y Sofía de Starhemberg (octubre de 1722 - 12 de diciembre de 1773).

Murió en Fráncfort en el año 1812.

Matrimonio y descendencia 
Carlos Manuel se casó con la princesa Leopoldina Mariana Francisca de Paula Adelgunda (Viena, 30 de enero de 1754 - Fráncfort, 16 de octubre de 1823), hija del príncipe Francisco José I de Liechtenstein, el 1 de septiembre de 1771 en Felsberg. La pareja tuvo dos hijos.

Víctor Amadeo (2 de septiembre de 1779 - 12 de noviembre de 1834), llamado así por Víctor Amadeo III de Cerdeña
María Adelaida Clotilde (12 de septiembre de 1787 - 6 de enero de 1869); casada con el príncipe Carlos Augusto de Hohenlohe-Bartenstein (1788-1844), llamada así por Clotilde de Francia

Carlos tuvo también un hijo ilegítimo con Lucía Juliana Struve (n. 1769), hija de Johann Conrad Struve:

Ernesto de Blumenstein (11 de febrero de 1796 - 25 de agosto de 1875)

Carlos sólo tuvo descendientes por su línea familiar ilegítima.

Títulos, tratamiento, honores y armas

Títulos y tratamiento 
 5 de junio de 1746 - 29 de noviembre de 1749 Su Alteza Serenísima príncipe Carlos Manuel de Hesse-Rotenburg
 29 de noviembre de 1749 - 30 de diciembre de 1778 Su Alteza Serenísima el príncipe hereditario de Hesse-Rotenburg
 30 de diciembre de 1778 - 23 de marzo de 1812 Su Alteza Serenísima Landgrave de Hesse-Rotenburg

Ancestros 

Casa de Hesse-Kassel
Nobles de Alemania del siglo XVIII
Nobles de Alemania del siglo XIX
Landgraves de Hesse-Rotenburg